Sredozemske igre 1971, uradno VI. Sredozemske igre so se odvijale med 6. in 17. oktobrom 1971 v Izmirju, Turčija. Na igrah se je pomerilo 1362 športnikov iz 15. držav, ki so tekmovali v 137 disciplinah v 18. športih.

Medalje

Zunanje povezave
 Olimpijski svet Srbije - rezultati Sredozemskih iger 1979 
Mednarodni komite 
Rezultati 

1971 v športu
Sredozemske igre 1971
Športne prireditve v Turčiji